Gwerz bezeichnet:

 Gwerz, Klagelied in der bretonischen Musik
 Gwerz (Band), bretonische Folk-Band
 Gwerz (Gemeinde Friesach), Ortschaft der Gemeinde Friesach, Bezirk Sankt Veit an der Glan, Kärnten
 Gwerz, kroatisches Alkoholgetränk auf Honigbasis, siehe Gvirc